Klant ist der Familienname folgender Personen:

 Joop Klant (1915–1994), niederländischer Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler
 Joseph Klant (1869–1927), deutscher Gauleiter der NSDAP

Siehe auch:
 Clant
 Klandt
 Glandt